Lowinso Misiedjan, artiestennaam King Koyeba (1985), een Surinaams dancehall- en reggaezanger
 Radio Koyeba, een Surinaams radiostation